Пучсерда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баша-Серданья. Занимает площадь 18,92 км². Население — 8746 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 89 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Patrimoni històricartístic de Puigcerdà
 Pàgina web de serveis 

Муниципалитеты Жироны